Ao se referir a Ato de Sucessão, refere-se a:
 Ato de Sucessão à Coroa Britânica
 Ato de Sucessão à Coroa Dinamarquesa
 Ato de Sucessão à Coroa Sueca

Desambiguação